Gliederbus steht für:
einen Gelenkomnibus
einen Gelenkoberleitungsbus